Коздра — фамилия.
 Коздра, Владислав (1920—1986) — польский коммунистический политик, функционер ПОРП, старший брат Юзефа Коздры.
 Коздра, Юзеф (1924—2005) — польский коммунистический генерал, воеводский комендант милиции, младший брат Владислава Коздры.